Болдыриха — название населённых пунктов.

Россия 
 Болдыриха (Московская область) — деревня.
 Болдыриха (Тверская область) — посёлок.